В 2019 году страна заняла пятое место в мире по посещаемости с 65 миллионами иностранных гостей, согласно ISTAT, с числом, равным 220,7 миллионам иностранных присутствий, и с 432,6 миллионами общих прибытий. По оценкам Банка Италии за 2018 год, туристический сектор напрямую генерирует более 5% национального ВВП (13% с учетом также косвенно создаваемого ВВП) и представляет более 6% занятых.

По состоянию на 2018 год итальянские культурные объекты (включая музеи, достопримечательности, парки, архивы и библиотеки) составляли . Действующие средства размещения: , всего  коек. Туристический поток на приморских курортах составляет 53%; лучше всего оборудованы города: Гроссето для фермерских домов (217), Вьесте для кемпингов и туристических деревень (84) и Кортина д'Ампеццо для горных убежищ.

Данные и статистика 

В 2019 году основными странами иностранного происхождения по данным ISTAT были:

Туристическое присутствие по странам 
В 2019 году основными странами иностранного происхождения по данным ISTAT были:

Города по посещаемости в гостиничных номерах

Отели

Возможности размещения 
По данным Итальянского Агентства по статистике (ISTAT), на 2017 год в Италии насчитывалось 32 988 отелей, в которых находилось 2 239 446 спальных мест, 171 915 мест гостиниц с 2 798 352 кроватями.

7-звёздочные 
В 2018 году было открыто два 7-звёздочных отеля:  (Милан) и «l'Aman Canal Grande» (Венеция).

5-звёздочные 
На 2005 год в Италии было 232 5-звёздочных отеля. Отели, признанные лучшими по качеству и обслуживанию в стране, предлагают 43 150 мест, распределенных по 20 686 номерам, что подтверждает явное преобладание двухместных номеров в этом типе гостиничного бизнеса. Ванных комнат больше, чем спален, а именно 21 233.

4-звёздочные 
Количество таких отелей составляет 3 700 с чуть более полумиллиона кроватей, и четверти миллиона комнат.

3-звёздочные 
Трёх-звёздочные отели являются самыми многочисленными, половина всех видов отелей. 940 000 кроватей распределены на 483 000 номеров.

2-звёздочные 
Около 5 000 со 116 000 местами.

1-звёздочные 
Есть всего 2 000 одно-звёздочных отелей со 157 000 местами.

История туризма 
После падения Римской Империи и последовавшего периода нашествий варваров предоставление крова для путников стало прерогативой монашеских орденов. Многие монастыри давали приют путешественникам и пилигримам, предлагая при этом услуги первой медицинской помощи. С течением времени гостеприимство начало оцениваться в денежном выражении. Появились первые придорожные траттории (трактиры — постоялые дворы), предлагающие ночевки за плату. Первым письменно засвидетельствованным актом оплаты за туристические услуги можно считать Книгу расходов германского епископа по имени Wolfger (Volchero di Erla, 1204 год), в которой подробно описаны расходы на проживание двух человек в размере 24 сольди в траттории плюс стоимость хлеба (9 сольди) и вина (8 сольди).

Первый в Италии путеводитель для пилигримов был выпущен в XII веке. Манускрипт назывался Mirabilia Urbis Romae («Чудеса города Рима») и включал описание достопримечательностей, христианских и языческих памятников вперемешку с историями и легендами. Средневековый туризм имел исключительно религиозную основу и являлся отголоском путешествий поклонников в Палестину. Католическая церковь сделала все возможное для того, чтобы перенаправить массовые потоки пилигримов в святые места Италии. Одним из козырей, несомненно, стал город Ассизи — место рождения покровителя Италии Святого Франциска Ассизского.

Нерелигиозный (в смысле мотивов и массовости) туризм в Италии зародился в эпоху Возрождения, когда многие европейские аристократы стали отправляться или охотно отправляли своих отпрысков в центры Ренессанса (Флоренция, Рим), чтобы обучиться искусству архитектуры, живописи и литературы. В период с 1700 по 1800 годы среди аристократической молодежи Европы стали особо популярными поездки (voyage) в Южную Европу с целью углубления знаний по истории древнегреческой цивилизации, а также античного Рима. Италию посетили Гёте, Шатобриан, Стендаль, Шелли и сотни других известных европейских писателей. Рождается концепция Культурного туризма, а затем — Санитарного туризма (термы и лечение) и, наконец, Делового туризма (сделки в необычных и привилегированных местах). Все эти движения путешественников не могли быть массовыми не только в силу элитарности. Европа ждала изобретения паровоза и двигателя внутреннего сгорания, равно как и медленного, но неуклонного развития транспортных артерий.

Пляжный вид туризма, связанный также с покупкой вилл и поместий, носил эксклюзивный характер. Италия по инерции рассчитывала больше на античные достопримечательности, историю, культуру и искусство в целях привлечения иностранных туристов. Однако, с середины 60-х годов XX в. наметился перелом. Первой ласточкой стало решение итальянского правительства об экономическом обновлении региона Сардиния. Туризм стал приоритетом, а 1962 год можно считать официальной датой рождения нового туристического направления Италии — пляжной Сардинии.

Примерно в это же время начали появляться первые, все ещё слабые, но настойчивые волны нового массового туризма. Владельцы гостиничных структур и новые инвесторы поняли, что количество решает все. В итоге, к 2011 году Италия располагает впечатляющим арсеналом гостиничных структур: в 2011 году родина Пиноккио заработала в сфере туризма около 30 млрд евро. По данным ISTAT (2011), гостиничный фонд Италии включает более 145 358 единиц. Среди них 69 202 частных домов и вилл для аренды, 33 967 отелей, 20 437 гостиниц в формате Bed and breakfast (B&B), 15 217 домов и усадеб для агротуризма, 2 570 кемпингов и туристических деревень.

Пляжные курорты 
Пляжный туризм в Италии не являлся специфической отраслью туристический индустрии до 60-х годов XX века. Островки международного пляжного туризма развивались преимущественно в сфере VIP-туризма: Амальфи, Капри, Версилия, Искья, Сан-Ремо и некоторые другие.

Протяженность береговой линии Италии — 7 455 км. Если добавить острова, то картина пляжной Италии становится необъятной. Ни одно государство, находящееся в бассейне Средиземноморья, не может сравниться с таким разнообразием морского ландшафта, климата, моря, местных традиций и обычаев. За несколько десятилетий Италия открылась для массового пляжного туризма. Многие провинции и коммуны  ежегодно борются за право получить Голубой флаг — европейское признание качества и экологии моря.

Горнолыжные курорты 

Список зимних горнолыжных курортов Италии по регионам и городам:
 Валле-д’Аоста: Грессоне-Ла-Трините, Курмайор, Червиния, Ла-Тюиль, Аяс, Пила
 Пьемонт: Турин, Сестриере, Бардонеккья, Саузе-д’Ульс
 Ломбардия: Априка, Бормио, Ливиньо, Понте-ди-Леньо, Тонале, Мадезимо
 Трентино: Канацеи, Мадонна-ди-Кампильо, Пинцоло, Андало, Димаро, Кавалезе
 Альто-Адидже: Корвара-ин-Бадия, Ортизеи, Брунек, Доббьяко, Сан-Кандидо, Сельва-ди-Валь-Гардена, Санта-Кристина-Вальгардена
 Венето: Кортина-д’Ампеццо, Аллеге, Фалькаде, Ауронцо-Кадоре, Дзольдо-Альто
 Фриули-Венеция-Джулия: Авиано, Тарвизио, Форни-ди-Сопра
 Эмилия-Романья: Сестола, Лиццано-ин-Бельведере
 Тоскана: Абетоне
 Лацио: Риети (Терминилло)
 Абруццо: Роккаразо, Овиндоли
 Молизе: Сан-Массимо
 Сицилия: Этна (Николози, Лингуаглосса)
На январь 2022 года в Италии насчитывается 46 горнолыжных курортов.

Юг Италии 

Итальянский Юг — макрорегион страны, включающий островную Италию (Сицилия, Сардиния) и континентальные регионы Абруццо, Базиликата, Калабрия, Молизе, Кампания, Апулия. Берега итальянского Юга омываются водами трех морей:

Адриатическое море (Абруццо, Молизе, Апулия)

Ионическое море (Апулия, Базиликата, Калабрия, Сицилия, Сардиния)

Тирренское море (Кампания, Базиликата, Калабрия, Сардиния и Сицилия)

Самые крупные города на Юге Италии: Бари, Палермо, Неаполь, Кальяри, Катания, Реджо-Калабрия и Мессина.

Иные направления 
Кроме культурного туризма, развит горный туризм, озёрный, агротуризм или эногастрономические маршруты (от греч. эно — вино, гастро — желудок,) то есть маршруты с посещением виноделен, дегустацией вин и местных блюд) . Туризм под условным названием «города искусств» является движущим мотивом. Преимуществом юга Италии можно считать богатую кухню, сравнительно невысокие цены и климат, способствующий долголетию.

Разнообразие местной кухни представлено регионами Абруццо, Калабрия и Кампания.

 Венеция / Лидо
 Изумрудный Берег
 Итальянская Ривьера
 Гран-Сассо
 Альпы

См. также 
 Регионы Италии
 Горный туризм

Примечания

Литература 
 Andrea Jelardi. Storia del viaggio e del turismo in Italia. — Milano: Mursia, 2012. — ISBN 978-8842549277
 Berrino Annunziata. Storia del turismo in Italia. — Il Mulino, 2011. — ISBN 9788815146670.
 Sofia La Francesca. Il turismo in Italia. — Le Monnier università, 2003. — ISBN 9788800860505

Ссылки 

 italia.it — «Туризм в Италии» — официальный сайт
 rivitalia.com — Итальянские пляжи по областям и городам
 Роль международного туризма в экономике Италии // tourlib.net
 Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию // Лента. Ру, 11 сентября 2018